Хастлер или Hustler может обозначать:
 «Hustler TV» — порнотелеканал.
 «Hustler» — порнографический журнал для мужчин.
 Хастлер — танцор, исполняющий хастл.
 Хастлер — в американском сленге, человек занимающийся нелегальной или полулегальной деятельностью (но не исключая легальную), например наркоторговлей, сутенёрством, при этом не являющийся гангстером.

См. также 
 «Белый хастлер» () — фильм Брюса ля Брюса 1996 года.
 «Мошенник» () — американская драма 1961 года.
 Convair B-58 Hustler — сверхзвуковой дальний бомбардировщик.